Ел Љорон има више значења:

 Ел Љорон (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љорон (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љорон (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љорон (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љорон (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Љорон (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љорон (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Љорон (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љорон (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љорон (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику